Аеций (Ἀέτιος, Aetius, Aëtios) може да се отнася за:

 Аеций (Troizen), син на Антас, цар на Troizen
 Аеций (философ), философ 1 век
 Аеций Антиохийски, от Антиохия, християнски теолог, 4 век
 Флавий Аеций (390–454), римски военачалник на Западната Римска империя, 5 век
 Аеций (преториански префект) (fl. 419-425), преториански префект на Изтока
 Аеций от Амида (502–575), византийски медик 6 век
 Аеций (евнух), византийски държавник при императрица Ирина Атинянката
 Сикам Аеций, византийски медик
 Аеций (Aetius), вид паяк, Corinnidae